Gefängnis Lehrter Straße steht für:

 Zellengefängnis Lehrter Straße in Berlin
 eine Teilanstalt der Justizvollzugsanstalt Plötzensee, siehe Justizvollzugsanstalt Plötzensee #Teilanstalten
 die ehemalige „Arrest-Anstalt der Berliner Garnison“ in der Lehrter Straße, Berlin, siehe Lehrter Straße #Kulturdenkmale entlang der Straße